Дарія Вадимівна Мінєєва (нар. 9 серпня 1984, Черкаси) — українська співачка.

Життєпис 

Учасниця київського кавер-гурту No comments, до складу якого ввійшли талановиті музиканти, що приїхали з країн СНД. 

2006 року стала фіналісткою відбору Євробачення-2006. 

Фіналістка проєкту «Народный артист-2» (Москва), багаторазовий лауреат всеукраїнських та міжнародних вокальних конкурсів.

Брала участь у проєкті «Голос країни» у складі команди Олександра Пономарьова. Увійшла до дванадцятки найкращих учасників проєкту. 14 серпня 2011 року заспівала на одній сцені «Голосу країни» з Лолітою Мілявською.

На нацвідборі Євробачення-2017 виступала як бек-вокалістка групи СКАЙ, а на самому конкурсі — у складі гурту O.Torvald разом з Євгеном Галичем.

Кліпи 
 2011 — «Queen of The Night»

Примітки

Джерела

Посилання 

 Офіційний сайт No Comments: www.nocommentsband.com 
 Киев: городской сайт gorod.kiev.ua, No Comments  
 Інтерв'ю "АІФ" 

Українські попспівачки
Учасники національного відбору України на Євробачення 2006
Учасники проєкту «Голос країни»
Учасники проєкту «Народний артист»